Gironella puede hacer referencia a:
Gironella, una localidad de la provincia de Barcelona. 
Gironella (Malpàs), un antiguo municipio de la provincia de Lérida.
José María Gironella (1917-2003), un escritor.
Joaquim Vicens Gironella (1911-1997), un escultor y escritor.
Alberto Gironella pintor (1929-1999)un artista plástico mexicano, considerado como uno de los exponentes de La Ruptura.